

В анатомии 
 Сальник — широкая и протяжённая по длине складка висцеральной брюшины. Различают:
 Малый сальник, ограничивающий сальниковую сумку;
 Большой сальник, покрывающий спереди желудок и кишечник.

В ботанике 
 Сальник — народное название многолетнего растения Окопник лекарственный.

В технике 
 Сальник — один из видов уплотнительных устройств подвижных соединений различных устройств и механизмов.

В географии 
 Сальник — деревня в Вожегодском районе Вологодской области России.
 Сальник — село в Винницкой области Украины.

В кулинарии 
 Сальник — традиционное русское мясное блюдо.

См. также 
 Сальники
 Сальников